Флорънс може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Флорънс (Алабама)
 Флорънс (Аризона)
 Флорънс (Канзас)
 Флорънс (Кентъки)
 Флорънс (Колорадо)
 Флорънс (Орегон)
 Флорънс (Тексас)
 Флорънс (Южна Каролина)